Печа́тное изда́ние — издание, размноженное при помощи печатания. Это могут быть:
 книги;
 газеты;
 журналы;
 альманахи;
 сборники;
 бюллетени и др.

В Российской Федерации основные понятия в области выпуска изданий регламентированы ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения».

См. также 
 Периодическое издание
 Пресса
 Публикация

Примечания